Eu
 Pessoa gramatical
 Perspectiva em primeira pessoa, utilizada em uma variedade de jogos eletrônicos
 Jogo em primeira pessoa
 Jogo de tiro em primeira pessoa, conhecido também como FPS
 Jogo de aventura em primeira pessoa